Manambolo (plaats), een plaats in Madagaskar
 Manambolo (rivier), een rivier in Madagaskar